Petrus II. steht für folgende Personen:
 Petrus II. (373–380), Patriarch von Alexandria
 Petrus II. von Silva Candida  († 1049), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Silva Candida, siehe Petrus von Tusculum
 Petrus II. Vältl († 1459), deutscher Benediktiner, Abt von Metten
 Petrus II. Klotz (1878–1967), österreichischer Benediktiner und Reiseschriftsteller, Abt von Sankt Peter, siehe Petrus Klotz